Citadel:

 Citadel — пауэр-метал-группа из Санкт-Петербурга, 2001—2009 годы.
 Citadel (groupware) — свободное веб-приложение для организации совместной работы группы людей.
 Citadel — компьютерный вирус, сделанный с целью кражи банковских данных.

См. также 
 Citadel records — независимый лейбл, созданный в Москве в 1997 году.
 Цитадель (значения)